

Cinema	
The Spy – cortometraggio britannico del 1909 diretto da Lewin Fitzhamon
The Spy – cortometraggio statunitense del 1911 diretto da Otis Turner
The Spy – cortometraggio statunitense del 1914 diretto da Otis Turner
The Spy – cortometraggio britannico del 1914 prodotto dalla Searchlight
The Spy – cortometraggio statunitense del 1917 diretto da Richard Stanton
The Spy – cortometraggio statunitense del 1917 prodotto dalla Jaxon Film Corporation
The Spy – cortometraggio statunitense del 1929 diretto da Monte Brice
La spia (The Spy) – film statunitense del 1931 diretto da Berthold Viertel

Letteratura	
La spia (The Spy) – romanzo di James Fenimore Cooper del 1821
La spia (The Spy) – romanzo di Upton Sinclair del 1920
Intrigo (The Spy) – romanzo di Clive Cussler del 2010

Televisione
The Spy – serie televisiva statunitense

Pagine correlate
SPY